Orografia:
 Cingle de Mont-roig, al municipi de les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
 Collada de Mont-roig, als municipis d'Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i Lladorre (Pallars Sobirà)
 Serra de Mont-roig, als municipis de Pardines i Vilallonga de Ter al Ripollès
 Serra de Mont-roig (Noguera), serra prepirinenca a cavall dels municipis de Camarasa i les Avellanes i Santa Linya (la Noguera)
 Cim del Mont-roig (Darnius), prop de Darnius (Alt Empordà)
 Mont-roig (Alt Àneu), als municipis de l'Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i Lladorre del Pallars Sobirà que actua de límit entre Catalunya i Occitània
 Municipis:
 Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp
 Mont-roig de Tastavins a la comarca del Matarranya
 Entitats de població:
 Veïnat de Mont-roig (Darnius), al municipi de Darnius (Alt Empordà)
 Veïnat de Mont-roig, al municipi de Cassà de la Selva (Gironès)
 Mont-roig (els Plans de Sió), al municipi dels Plans de Sió (Segarra)
 Barris:
 Torre del Mont-roig (Lleida) al municipi de Lleida (Segrià)
 Edificis:
 Castell de Mont-roig, al municipi de Darnius (Alt Empordà)
 Torre del Mont-roig, al municipi d'Almenar (Segrià)
 Miscel·lània: Batalla de Mont-roig, fet d'armes de la Guerra Gran